Brüchelgraben ist ein Gewässername:

 Brüchelgraben (Murg), rechter Zufluss der Nordschwarzwälder Murg (zum Oberrhein) nach Kuppenheim, Landkreis Rastatt, Baden-Württemberg; ist rechter Abzweig des Hühnergrabens zur Murg 
 Brüchelgraben (Weidbach), rechter Zufluss des Weidbachs (zur Elsenz) kurz vor Sinsheim, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Bruchgraben
 Kurzbrüchelgraben, rechter Zufluss des Wiesenbachs (zum Waldangelbach) kurz vor Eichtersheim, Gemeinde Angelbachtal, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg